Janssens is een Nederlandse achternaam. De naam verwijst naar de zoon van iemand die Jan (of Jans) heet (Jans zoon). Daarmee is het een versteend patroniem. Varianten zijn: Janse, Jansen, Jansens, Janson, Jansons, Jansse, Janssen, Jansze, Janze, Janzen, Janzens en Janzon.

Janssens wordt, samen met Peeters, beschouwd als een van de meest voorkomende familienamen in Nederlandstalig België.

Personen met de achternaam Janssens

Belgische personen 
Abraham Janssens, Brabants barokschilder
Alfons Janssens, politicus
Alfons Janssens, sportbestuurder
Anna Janssens, handelaarster, brouwer, grootgrondbezitter en investeerder
Annemie Janssens, vakbondsbestuurder
Armandus Janssens, geneesheer en politicus
Arthur Janssens, advocaat en politicus
Augustin Janssens, politicus
Augustin Janssens, voetballer
Louis Janssens-Smits, industrieel en senator
Bert Janssens, radio- en televisieproducent, hoorspel- en televisieregisseur en programmamaker.
Charles Janssens, acteur en revueartiest
Charles Janssens, politicus (burgemeester van Oostende)
Charles Janssens, volksvertegenwoordiger
Charel Janssens, acteur
Charles Jacques Janssens, volksvertegenwoordiger
Chris Janssens, politicus
Chris Janssens, voetballer
Christophe Janssens, voetballer
Daniel Janssens, atleet
Dirk Janssens, politicus
Edouard Janssens, politicus
Eduard Janssens, wielrenner
Emiel Janssens, syndicalist
Émile Janssens, officier
François Janssens, syndicalist en Waals militant
François Janssens, voetballer
François-Joseph Janssens, Vlaams beeldhouwer
Frans Janssens, vakbondsbestuurder
Frans Alfons Janssens, bioloog, hoogleraar en kanunnik
Franz Janssens, politicus
Germain Janssens, beeldhouwer en postbode
Hans Janssens, atleet
Hans Peter Janssens, bariton en musicalacteur
Hieronymus Janssens, Vlaams kunstschilder uit de 17de eeuw
Jan Janssens, Vlaams schilder
Jean Janssens, voetballer
Jean-Pierre Janssens, voetballer
Jimmy Janssens, wielrenner
Joeri Janssens, touwtrekker
Jos Janssens, politicus en ondernemer
Jos Janssens, wielrenner
Jozef Janssens, voetballer
Katlijne Janssens, Zuid-Nederlands slachtoffer van heksenvervolging
Kevin Janssens, acteur
Kevin Janssens, voetballer (aanvaller)
Kevin Janssens, voetballer (middenvelder)
Kim Janssens, zwemster
Kirsten Janssens, mediapersoonlijkheid
Kris Janssens, politicus
Lieven Janssens, politicus
Lode Janssens, wielrenner
Luc Janssens, advocaat en politicus
Ludo Janssens, wielrenner
Marc Janssens, veldrijder
Marcel Janssens, hoogleraar en schrijver
Marcel Janssens, wielrenner
Mark Janssens, radiopresentator
Patrick Janssens, politicus
Paul Janssens, politicus
Philippe Janssens, voetballer
Pieter Janssens, politicus
Raymond Janssens, magistraat
Raymond Janssens, politicus
Rudy Janssens, voetballer
Staf Janssens, ijsfabrikant
Theodoor Janssens, volksvertegenwoordiger
Trijn Janssens, muzikante
Ugo Janssens, schrijver
Victor Honoré Janssens, Zuid-Nederlands schilder
Vital Janssens, politicus
Ward Janssens, wielrenner
Willem Janssens, volksvertegenwoordiger
Wolke Janssens, voetballer
Wynand Janssens, architect

In samenstellingen 
Janssens de Bisthoven, familie
Aquilin Janssens de Bisthoven, kunsthistoricus
Baudouin Janssens de Bisthoven, priester en historicus
Benoît Janssens de Bisthoven, officier
Bernard Janssens de Bisthoven, magistraat
Georges Janssens de Bisthoven, officier
Ides Janssens de Bisthoven, politicus
Leon Janssens de Bisthoven, magistraat en gouverneur
Roger Janssens de Bisthoven, magistraat
Janssens de Varebeke, familie
Jozef Janssens de Varebeke, kunstschilder
Louis Janssens-Smits, industrieel en politicus
Simonne Janssens-Vanoppen, politica

Nederlandse personen 
Janssens (geslacht)
Albertus Jacobus Clemens Janssens, hoofdcommissaris
Angélique Janssens, hoogleraar
Cas Janssens, voetballer
Cornelis Janssens van Ceulen, kunstschilder
DeeDee Janssens, drag-entertainer
Eduard Janssens, burgemeester
Fernand Janssens, vlieger en Engelandvaarder
Franciscus Janssens, aartsbisschop van New Orleans
Jan Janssens, burgemeester
Jan Willem Janssens, generaal, minister en Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
Johannes Janssens, sociaal wetenschapper en hoogleraar
Magda Janssens, actrice van Vlaamse afkomst
Onno Janssens, bridger
Pierre Janssens, politicus
Pieter Janssens Elinga, kunstschilder
Walter Janssens, NSB-lid en dirigent

Zie ook 
 Jansen (doorverwijspagina)
 Janssen (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam